Моир, Джон — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру. Двукратный чемпион НБЛ (1939—1940). 
 Моир, Скотт — канадский фигурист, выступающий в танцах на льду в паре с Тессой Вертью.